Het ATP-toernooi van Tokio 2002 (met de officiële naam AIG Japan Open Tennis Championships) werd van 30 september tot en met 6 oktober 2002 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

2002
Tokio